Kukuruzović ist der Familienname der folgenden Personen:

 Damir Kukuruzović (1975–2020), kroatischer Jazzmusiker
 Stjepan Kukuruzović (* 1989), kroatischer Fußballer